Four pode referir-se a:
ProjeKct Four
Four, álbum da banda Blues Traveler
Four, álbum do quarteto Bloc Party
Four, álbum da banda masculina One Direction

Localidades

Fours (Gironde)
Fours (Nièvre)

Desambiguação